Die Premijer Liga 2018/19, die einem Sponsorenvertrag zufolge auch BH Telekom Premijer Liga genannt wird, war die 19. Spielzeit der höchsten bosnisch-herzegowinischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie startete am 21. Juli 2018 und endete am 25. Mai 2019.

Meister wurde der FK Sarajevo.

Modus 
Die zwölf Teams spielten jeweils dreimal gegeneinander. Dadurch absolvierte jede Mannschaft im Verlauf einer Saison 33 Spiele. Die letzten zwei Teams stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle 
Tabellenführer

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018/19